„Sound of the Underground“ е дебютният студиен албум на английската група Гърлс Алауд издаден през май 2003 и преиздаден през ноември с няколко нови песни. Албумът достига номер 2 във Великобритания и е с общи продажби от 360 хиляди копия и получава платинен статус.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Sound of the Underground“ – 3:41
 „No Good Advice“ – 3:48
 „Some Kind of Miracle“ – 3:09
 „All I Need (All I Don't)“ – 3:38
 „Life Got Cold“ – 3:57
 „Mars Attack“ – 3:28
 „Stop“ – 3:35
 „Girls Allowed“ – 3:26
 „Forever and a Night“ – 3:17
 „Love/Hate“ – 4:40
 „Boogie Down Love“ – 3:22
 „Don't Want You Back“ – 3:19
 „White Lies“ – 4:00

Бонус песни 
 „Love Bomb“ – 2:55
 „Everything You Ever Wanted“ – 2:53

Преиздадена версия 
 „Sound of the Underground“ – 3:41
 „No Good Advice“ – 3:48
 „Life Got Cold“ – 3:57
 „Jump“ – 3:39
 „Some Kind of Miracle“ (нов микс) – 3:19
 „All I Need (All I Don't)“ – 3:38
 „Mars Attack“ – 3:28
 „You Freak Me Out“
 „Girls Allowed“ – 3:26
 „Forever and a Night“ – 3:17
 „Love/Hate“ – 4:40
 „Boogie Down Love“ – 3:22
 „Stop“ – 3:35
 „White Lies“ – 3:06
 „Girls on Film“ (бонус песен) – 3:42
 „Sound of the Undeground“ (видеоклип) – 3:46
 „No Good Advice“ (видеоклип) – 3:54
 „Life Got Cold“ (видеоклип) – 4:05

Дебютни албуми
Албуми на Гърлс Алауд
Музикални албуми от 2003 година